Il subphylum dei Chelicerati (Chelicerata , 1901) costituisce una delle maggiori suddivisioni del phylum Arthropoda.

Descrizione 
Il corpo dei Chelicerata è suddiviso in due regioni:
 un prosoma anteriore (o cefalotorace) composto da sette segmenti più un acron presegmentale
 un opistosoma posteriore (o addome) composto da dodici segmenti più un telson postsegmentale.

Come negli altri artropodi viventi la bocca si trova tra il secondo e il terzo segmento (non contando l'acron). A differenza degli altri artropodi non posseggono antenne e le zampe si trovano nella prima regione del corpo.

Le appendici dei diversi segmenti (non considerando l'acron) del prosoma sono le seguenti:
 Nessuna
 Nessuna
 Cheliceri
 Pedipalpi o zampe nei più primitivi
 Zampe
 Zampe
 Zampe
 Zampe

I cheliceri, che danno il nome al gruppo, sono appendici appuntite, specializzate per la nutrizione.
Il secondo paio di appendici (pedipalpi) è adibito a funzioni diverse (prensile, sensoriale e copulatoria).

Tassonomia 
Albero filogenetico dei Chelicerati secondo uno studio dellozoologo J. W. Schultz del 2007.Il simbolo † indica che l'ordine è estinto.

I Chelicerata sono tradizionalmente suddivisi in tre classi
 Arachnida
 Merostomata
 Pycnogonida

Recenti studi filogenetici mettono in discussione la classe Merostomata, che sarebbe in realtà un raggruppamento parafiletico in cui andrebbero distinti Xiphosura e Eurypterida.

Note

Bibliografia 
 Anderson, DT (2001): Invertebrate Zoology, 2nd Ed., Oxford University Press, Kap. 14, S. 325, ISBN 0-19-551368-1
 Moore, J (2001): An Introduction to the Invertebrates, Cambridge University Press, Kap. 14, S. 207, ISBN 0-521-77914-6
 Ruppert, EE, Fox, RS, Barnes, RP (2004), Invertebrate Zoology - A functional evolutionary approach, Brooks/Cole, Kap. 18, S. 554, ISBN 0-03-025982-7
 Weygoldt, P (1998): Evolution and systematics of the Chelicerata, Experimental and Applied Acarology, 22, S. 63
 Wheeler, WC, Hayashi, CY (1998): The phylogeny of the extant chelicerate orders, Cladistics, 14, S. 173

Altri progetti

Collegamenti esterni